Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 2005 odbyły się w dniach 2 – 10 kwietnia w kanadyjskiej Victorii (Kolumbia Brytyjska). Po raz pierwszy od 1975 roku MŚ Mężczyzn i MŚ Kobiet zostały rozdzielone na dwie osobne imprezy.

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Finał

Mały finał

Półfinały

1/2

3/4

Tie Braker

Round Robin

2005
2005 w curlingu
2005 w Kanadzie
Curling w Kanadzie
Sport w Victorii (Kolumbia Brytyjska)